Ansgars (parochie, Aalborg)
 Ansgar (parochie, Kopenhagen)
 Ansgar (parochie, Odense)
 Ansgarius, een Franse monnik en later aartsbisschop van Hamburg-Bremen die leefde in de negende eeuw